

Patronyme
 Aristide Dethier, (1800-1871), industriel et diplomate belge, fils de Laurent-François Dethier.
 Laurent-François Dethier, (1757-1843,) fut un homme politique et naturaliste belge.
 Monika Dethier-Neumann, (1960- ) est une femme politique belge.
 Nicolas Dethier, (1888-1976), fut un homme politique belge.
 Sylvia Dethier, (1965- ), est une athlète belge.

Homonymie
Homonymie de patronyme